Конкорд:

 Конкорд — надзвуковий пасажирський літак

Географічні об'єкти

Конкорд — гори на північному сході Землі Вікторії (Східна Антарктида)

Конкорд — пік у горах Паміру, на кордоні Афганістану та Таджикистану, висотою 5469 м.

Конкорд — місто, штат Арканзас
 Конкорд — місто, штат Каліфорнія
 Конкорд — місто, штат Джорджія
 Конкорд — місто, штат Кентуккі
 Конкорд — місто, штат Массачусетс
 Конкорд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Конкорд — місто, штат Нью-Йорк
 Конкорд — місто, штат Північна Кароліна
 Конкорд — місто, штат Вермонт
 Конкорд — місто, штат Вісконсин
 Конкорд — селище, штат Іллінойс
 Конкорд — селище, штат Мічиган
 Конкорд — селище, штат Небраска
 Конкорд Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсільванія
 Конкорд Тауншип — селище в окрузі Делавер, штат Пенсильванія
 Конкорд Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія
 Конкорд — переписна місцевість, штат Алабама
 Конкорд — переписна місцевість, штат Міссурі
 Конкорд — переписна місцевість, штат Вермонт
 Конкорд — переписна місцевість в окрузі Кемпбелл, штат Вірджинія

Площа Згоди (Place de la Concorde) — одна з центральних площ у Парижі.